Джон Девіс ( 1954) — американський продюсер, засновник кінокомпанії Davis Entertainment.
 Джон Девіс (бл. 1550—1605) — англійський мореплавець.
 Джон Девіс (1569—1626) — англійський поет, юрист, державний діяч.
 Джон А. Девіс ( 1963) — американський аніматор.
 Джон Дейвіс — англійський футболіст, воротар.
  (1928—2009) — канадський хокеїст.
 Джон Девіс (1938—2003) — новозеландський легкоатлет.
  (1921—1984) — американський важкоатлет.
 Джон Генрі Дейвіс (?-1927) — англійський бізнесмен, власник футбольного клубу «Манчестер Юнайтед».
 Джон Вільям Девіс (1873—1955) — американський політик і юрист.
 Джон Френсіс Девіс (1795—1890) — 1-й баронет Девіс, Британський колоніальний чиновник і дипломат, губернатор Гонконгу, кавалер Ордена Лазні, доктор юридичних наук Оксфордського університету.

Див. також 
 Джон Ейнсворт-Девіс (1895—1976) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1920).
 Джон Ріс-Девіс ( 1944) — британський актор.